Smyrna (Griekse stad) was een Oud-Griekse polis, de stad heet nu İzmir en ligt in het huidige Turkije

Vernoemd

Plaatsen
 Smyrna (Delaware), een plaats in de Amerikaanse staat Delaware
 Smyrna (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Smyrna (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Smyrna (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee

Overig
 Smyrnatapijt, soort tapijten uit de regio İzmir
 Smyrna-ijsvogel, soort ijsvogel
 Smyrna (vlinder), een geslacht van vlinders